Эрнст Людвиг Клейн (; , 29 января 1910, Вена — 22 августа 1990) — австрийский, позже британский шахматист, мастер. Чемпион Великобритании (1951). Участник и призер ряда крупных международных соревнований.

Родился в еврейской семье. После аншлюса Австрии эмигрировал в Англию, спасаясь от нацистского преследования.

Клейн был помощником чемпиона мира А. А. Алехина во время матча на первенство мира с М. Эйве в 1935 г. В 28-й партии матча Алехин использовал идею Клейна в ортодоксальной защите ферзевого гамбита. После неудачной реакции Эйве Алехин получил перевес и отложил партию с лишней пешкой, но при доигрывании Эйве смог сделать ничью.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 Hooper, David and Kenneth Whyld (1996). The Oxford Companion to Chess. Oxford University. ISBN 0-19-280049-3.

Ссылки 
 Партии Э. Клейна  в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Клейна  на сайте 365Chess

Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Австрии
Шахматисты Великобритании
Шахматисты XX века
Родившиеся 29 января
Родившиеся в 1910 году
Родившиеся в Вене
Умершие 22 августа
Умершие в 1990 году